Пьер Сильве́н Мареша́ль (; 15 августа 1750, Париж — 18 января 1803, Монруж, Франция) — французский философ, писатель и политический деятель. Участник утопически-коммунистического «Заговора Равных» Гракха Бабёфа.

Биография 
Родился в Париже в семье торговца вином, изучал право. В возрасте 20 лет опубликовал сборник идиллий Bergeries, достаточно успешный, чтобы его автора приняли на службу библиотекарем в престижный Коллеж Четырёх Наций. В этот период его заинтересовали идеи атеизма и деизма, он знакомится с произведениями Руссо, Вольтера, Гельвеция и Дидро.

Вскоре он развивает собственную идею аграрного социализма с коллективной собственностью на имущество. Приверженность идеалу культа Разума, критика религии и абсолютизма послужило поводом для его изгнания из Коллежа. За издание альманаха (календаря) (), в котором святые из церковного календаря были замещены известными историческими личностями, провёл четыре месяца в тюрьме. В дальнейшем все произведения публиковал анонимно во избежание преследований.

Был среди сторонников Французской революции, защищал права бедняков. Принял участие в заговоре Бабёфа, в отличие от других участников, безнаказанно. В качестве издателя газеты Révolutions de Paris ратовал за освобождение людей от рабства и рассматривал религию как инструмент порабощения.

В последние годы жизни Марешаль отошел от активной политической деятельности и посвятил себя литературному творчеству, посредством которого выступал против идеализма и религии (а в одной из поздних работ — и против прав женщин, что свидетельствовало об ограниченности его эгалитаризма). В 1799 году опубликовал 6-томный историко-просветительский роман «Путешествия Пифагора» (опубликован в России без имени автора в 1804‒1810), в 1801 году — полемический труд «За и против Библии». В 1802 году им опубликована анонимная книга «История России, сокращённая до изложения только важных фактов», где впервые появилась фальшивка «Завещание Екатерины II». Умер в 1803 году.

Список произведений 
 Bergeries (1770)
 Chansons anacréontiques (1770)
 Essais de poésies légères suivis d’un songe (1775)
 Fragments d’un poème moral sur Dieu (1780)
 Dieu et les prêtres
 Fragments d’un poème philosophique (1781)
 L'Âge d’Or (1782)
 Livre échappé du déluge (1784)
 Almanach des Honnêtes Gens (1788)
 Apologues modernes, à l’usage d’un dauphin (1788)
 Dame Nature à la barre de l’Assemblée nationale (1791)
 Jugement dernier des rois (théâtre, 1793)
 Manifeste des Égaux (1801)
 Pensées libres sur les prêtres (1798)
 Le Lucrèce Français (1798)
 Culte et lois d’une société d’hommes sans Dieu (1798)
 Les Voyages de Pythagore (1799)
 Dictionnaire des Athées anciens et modernes (1800)
 Pour et contre la Bible (1801)

Примечания

Литература 
 Киясов С. Е. Сильвен Марешаль: Политическая биография / Под ред. И. Д. Парфёнова. — Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1987. — 128 с.

Ссылки 
 Дамье В. Сильвен Марешаль — один из первых анархо-коммунистов

Философы Франции
Философы XVIII века
Писатели Франции
Поэты Франции
Революционеры Франции
Анархисты Франции
Социалисты Франции
Социалисты-утописты